

Балін — село в гміні Рипін Рипінського повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Балін — село в гміні Іновроцлав Іновроцлавського повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Балін — село в гміні Поддембіце Поддембицького повіту Лодзинського воєводства
 Балін — село в гміні Хшанув Хшановського повіту Малопольського воєводства